Microperca Putnam,1863 – synonim rodzaju ryb Etheostoma
 Microperca Castelnau,1872 – synonim rodzaju ryb Nannoperca